ФК Марибор () је фудбалски клуб из Марибора у Словенији, који се успешно такмичи у Првој словеначкој лиги од њеног оснивања.

Историја клуба

Почеци 
Првобитни клуб је основан 28. јуна 1919. под именом 1. ССК Марибор (1. словенски спортски клуб Марибор). Прву утакмицу је одиграо против Херте и изгубио 1:4. Прву победу су остварили 7. септембра 1919. против СК Аеро из Марибора са 7:5.

У периоду између два рата освојио је три титуле првака Словеније 1931, 1933. и 1939. године. После Другог светског рата променио је име у ФД Марибор (Фискултурно друштво Марибор). Прву утакмицу је одиграо са ФД Железничаром (0:0). Од 1949. ФД Марибор игра под именом Браник. У сезони 1953/54. Браник је играо у Другој савезној лиги Југославије. Зог афере са тровањем храном клуб се крајем сезоне у лето 1960. морао расформирати.

Нови клуб 
Исте године 12. децембра формиран је нови клуб под називом НК Марибор Браник. Победом у квалификацијама за Другу савезну лигу Југославије у сезони 1962/63. Марибор се пласирао у лигу у којој игра следећих пет сезона, када остварује пласман у Прву савезну лигу Југославије. И ту се задржао следећих пет сезона са следећим резултатима: одиграо 166 утакмица, победио 40 пута, нерешених 57, изгубио 69, са гол-разликом 166:270. Више се није успео вратити у Прву лигу. Играо је у Другој лиги од 1976. - 1981. када је био избачен из лиге због афере „жога“ (лопта). До распада Југославије игра наизменично у другој и међурепубличкој лиги.

Од оснивања Прве словеначке лиге 1991, Марибор је њен је стални члан, са највећим резултатским успехом од свих словеначких клубова. Од тада до данас неколико пута је мењао имена:
 НК Марибор Браник: 1960—1997.
 НК Марибор Театаник: 1997—1999.
 НК Марибор Пивоварна Лашко: 1999 — јул 2006.
 НК Марибор: од јула 2006.

Стадион 

Марибор своје утакмице игра на стадиону Људски врт који је архитектонска и спортска знаменитост Марибора. Први стадион је изгрђен 1920. године, да би своје данашње контуре добио 1952.. Више пута је реновиран, прошириван, тако да после последњег реновирања и проширења у 2010. има капацитет за 12.881 гледалаца. Расвета је постављена 1994.. Прва ноћна утакмица одиграна је у Купу победника купова против ФК Норма из Талина, коју је Марибор добио резултатом 10:0.

Пласмани у првенству и купу

Биланс НК Марибор на вечној табели клубова у СНЛ 
(од оснивања 1991/92; ажурирано 1. јуна 2011.)
 
ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; Бод = Бодови

НК Марибор у европским такмичењима

Тренутни састав

Референце

Спољашње везе 

 
 Званичан сајт навијача - Виоле Марибор

 
Марибор
Спорт у Марибору